Bruinkeelschoffelsnavel
 Bruinwangschoffelsnavel
 Geelbrauwschoffelsnavel
 Geelbuikschoffelsnavel
 Gevlekte schoffelsnavel
 Goudvleugelschoffelsnavel
 Grijskapschoffelsnavel
 Grijskeelschoffelsnavel
 Grijskopschoffelsnavel
 Kortstaartschoffelsnavel
 Roodteugelschoffelsnavel
 Rosse schoffelsnavel
 Witkeelschoffelsnavel
 Zwartkopschoffelsnavel
 Zwartrugschoffelsnavel